Вейганд ():

Персоналии 
 Вейганд, Александр фон (род. 1968) — настоящее имя немецкого музыканта Александра Вессельски.
 Вейганд, Густав (1860—1930) — немецкий языковед, индоевропеист.
 Вейганд, Эмиль (1837—1906) — немецкий медальер и резчик монетных штемпелей.

Топонимы 
 Вейганд — прежнее название села Некрасово (Саратовская область).